Amerikai Egyesült Államok
Ebro, floridai település
Ebro, minnesotai település
 Spanyolország
Ebro, folyó